Klassenfahrt steht für:

Schule:
 Meist mehrtägiger Ausflug einer Schulklasse. 
Siehe hierzu: Schulfahrt, Schullandheim, Studienreise.

Filmtitel:
 Die Klassenfahrt (1998), französischer Spielfilm
 Klassenfahrt (2002), deutsch-polnischer Spielfilm
 Klassenfahrt – Geknutscht wird immer, deutscher Fernsehfilm (2004)

Musik:
 Klassenfahrt (Album), ein Studioalbum der Wise Guys